En titel kan betyde flere ting:

 Titel (værk) – en bog, et spil, et maleri kan have en titel, det er i så fald navnet på værket.
 Titel (sport) – en sportsudøver kan få titel som verdensmester, danmarksmester og mange andre, titlen er i så fald en (midlertidig) æresbevisning
 Titel (wrestling) – en wrestler kan få titel som verdensmester og mange andre, titlen er i så fald en (midlertidig) æresbevisning
 Titel (person) – en person har altid en titel som hr., fru eller frøken, og kan samtidig have en titel baseret på (adels)stand, uddannelse eller stilling. Fyrste- og adelstitler må ikke forveksles med prædikater.